W Rumunii
 Chicerea – wieś w okręgu Bacău, w gminie Motoșeni
 Chicerea – wieś w okręgu Jassy, w gminie Tomești
 Chicerea – wieś w okręgu Neamț, w gminie Stănița